Łyżwiarstwo szybkie na Zimowej Uniwersjadzie 2009 odbyło się w dniach 19 – 26 lutego w Hali łyżwiarstwa szybkiego w Heilongjiang.

Łyżwiarstwo szybkie odbyło się po raz dwudziesty czwarty na Uniwersjadzie.

Do zdobycia było 14 złotych medali.

Konkurencje

Medale

Terminarz

Wyniki

Mężczyźni

100 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

500 metrów

1000 metrów

1500 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

5000 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

10000 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

Bieg drużynowy

Kobiety

100 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

500 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

UR – rekord uniwersjady

1000 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

1500 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

3000 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

5000 metrów 

 Oficjalna klasyfikacja

Bieg drużynowy 

2009
Zimowa Uniwersjada 2009